Ceyhan (rivier), een rivier in Turkije
Ceyhan (district), in Turkije
Ceyhan (stad), een stad in dit district